L'église de l'Annonciation peut désigner :

l'église de l'Annonciation-de-la-Mère-de-Dieu de Šljivno, près de Banja Luka.

l'église de l'Annonciation de Dengchigou, dans le xian de Baoxing.

l'église de l'Annonciation de Corte ;
 l'église de l'Annonciation de Haute-Isle ;
 l'église de l'Annonciation de Lyon.
 l'église de l'Annonciation de Nice.

l'église de l'Annonciation de Riga.

l'église de l'Annonciation d'Achrafieh à Beyrouth.

l'église de l'Annonciation de Balzan ;
 l'église de l'Annonciation de Gudja.

l'église de l'Annonciation de Beit Jala.

l'église de l'Annonciation de Iaroslavl ;
 l'église de l'Annonciation de Kargopol ;

l'église de l'Annonciation d'Idvor ;
l'église de l'Annonciation de Krnješevci.

l'église franciscaine de l'Annonciation de Ljubljana.

Voir aussi 

 
 
 

+